Enneade is afgeleid van het Grieks voor negen en slaat op de negen belangrijkste goden en godinnen van Heliopolis. De enneade in hiërarchie:

Toelichting:
 Atoem of Atoem-ra of Atoem-Chepri of Ra - de schepper god.
 Sjoe - de droge lucht
 Tefnoet - vochtige lucht
 Geb - Aarde
 Nut - Hemel
 Osiris of Asir - de mythische koning
 Isis of Aset - zuster van Seth en Osiris en Osiris' echtgenote
 Seth - rivaal en broer van Osiris
 Nephthys - vrouw en zuster van Seth
 Soms wordt er ook Horus bijgerekend.

Zie ook
 Egyptisch scheppingsverhaal
 Egyptische mythologie
 Ogdoade van Hermopolis, een groep van acht Egyptische oergoden

Egyptische mythologie